Двадцать пенсов — денежный знак, номинал которого составляет 20 пенсов. Например:
 Двадцать пенсов (Великобритания)
 Двадцать пенсов (Ирландия)